Horești, une commune du raion de Ialoveni en Moldavie.
Horești, une commune du raion de Falești en Moldavie.